Королевская страховая компания Бутана () — первая страховая компания королевства Бутан.

Краткая характеристика 
Первая страховая компания в Бутане получила королевскую лицензию в 1975 году. Штаб-квартира компании находится в столице Тхимпху. До открытия в 2009 году Bhutan Insurance Ltd она являлась единственной страховой компанией в королевстве. В 1991 году компания была реорганизована в публичную компанию, а два года спустя ее акции выведены на Королевскую фондовую биржу Бутана.

На 2017 год компания является крупнейшим страховщиком в королевстве, она располагает сетью, состоящей из 21 отделения, которые присутствуют в крупных дзонгхагах. В штате числится 323 сотрудника, кроме того, компания задействует 813 агентов по продажам.
В 2017 году объемы страховой премии составили:
 в страховании жизни - 1 032 млн.нгултрумов;
 в имущественном страховании - 997 млн.нгултрумов ;
 в групповом страховании - 76 млн.нгултрумов;
 в перестраховании - 457 млн. нгултрумов.
Рейтинговое агентство A.M.Best в 2017 году повторно присвоило компании оценку финансовой устойчивости B+ и кредитный рейтинг bbb-

Владельцы 
Собственником 20,83% акций является королевское правительство Бутана. 60,78% принадлежат государственным и частным организациям. Владельцем 18,4% является Druk Holding & Investments, которая также управляет другими компаниями государственного сектора. Druk Holding & Investments - это холдинговая компания, принадлежащая правительству Бутана и управляющая государственной собственностью. Единственным акционером этой холдинговой компании является Министерство финансов Бутана.

Руководители 
 Намгьял Лендап - генеральный директор (CEO)
 Топгьял Дорджи - председатель совета директоров

С 1975 по 1985 год компанией руководила принцесса Сонам Чоден Вангчук.

Страховая компания Бутана в экономике королевства 
Компания предлагает услуги по страхованию имущественных рисков, страхованию жизни, актуарным расчётам и перестрахованию. Кроме того, компания занимается кредитованием предпринимателей и граждан. На 2015 год активы компании достигали 15 млн. нгултрумов (около $24 млн.). Основной доход приносит инвестирование страховой премии. Страховая премия формируется, в основном, за счет имущественного страхования и страхования жизни.

См. также 
 Королевское валютное управление Бутана
 Нгултрум
 Пятилетки Бутана
 Экономика Бутана
 Королевская биржа ценных бумаг Бутана
 Банк Бутана

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт компании
 Королевское валютное управление Бутана
 Холдинговая компания Druk Holding & Investments

Экономика Бутана
Тхимпху
1975 год в Бутане
Страховые компании, основанные в 1975 году
Страховые компании Бутана
Компании по страхованию жизни